«Fatu Hiva» puede referirse a:

 Fatu Hiva, isla que forma parte del grupo de islas Marquesas, de la Polinesia Francesa.
 Fatu-Hiva, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.